Csont nélkül (Blue Chips), amerikai filmdráma, rendezte William Friedkin
Csont nélkül (Celtic Pride), amerikai vígjáték, rendezte Tom DeCerchio
Csont nélkül (The Finder), amerikai televíziós sorozat